

Persone
Carlo Vanvitelli – architetto e ingegnere italiano
Gaspare Vanvitelli – pittore olandese naturalizzato italiano
Luigi Vanvitelli – architetto e pittore italiano

Trasporti
Vanvitelli – stazione della metropolitana di Napoli

Istruzione
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Università Vanvitelli